Nicola Bovari – calciatore italiano
 Bovari svizzeri – famiglia di razze canine

Pagine correlate

 Bovara
 Bovaro